South Africa Sevens 1999 – pierwsza edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju South Africa Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 10–11 grudnia 1999 roku na Danie Craven Stadium w Stellenbosch będąc drugim turniejem sezonu 1999/2000.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Danie Craven Stadium zawody były drugim turniejem sezonu 1999/2000 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Pomimo niespodzianek ze strony Maroka i Gruzji, w finale spotkały się dwie najwyżej rozstawione drużyny, a lepsi okazali się reprezentanci Fidżi.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

IRB Sevens World Series (1999/2000)
South Africa Sevens
1999 w Południowej Afryce
Stellenbosch